Wesh peut faire référence à :
 WESH, chaîne de télévision du réseau américain NBC diffusée en Floride, aux États-Unis ;
 Darrell Wesh (né en 1992), athlète américain devenu haïtien ;
 Jef Wesh, auteur de bande dessinée français.

Voir aussi 

 Wesh wesh, qu'est-ce qui se passe ?, film français de Rabah Ameur-Zaïmeche sorti en salle en 2002 ;
 Wesh Cousin, des titres de films de Citébeur.

Homonymie de patronyme